Fitzwilliam bezeichnet

 das Fitzwilliam Museum (1816 durch das Vermächtnis von Richard Fitzwilliam in Cambridge (England) gegründet)
 das Fitzwilliam Virginal Book, umfangreichste historische Sammlung der Cembalo-Musik des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts in England
 Fitzwilliam (New Hampshire), Gemeinden in den USA.

Fitzwilliam ist der Familienname folgender Personen:
 Richard FitzWilliam († 1478), englischer Ritter
 Wendy Fitzwilliam (* 1972), Miss-Universe-Gewinnerin aus Trinidad und Tobago

Siehe auch:
 FitzWilliam